Ви́ктор Григо́рьевич Сы́тник () — советский и российский театральный актёр, артист оперетты, художник. Народный артист РСФСР (1978).

Биография 
Детство и юность провел в Харькове. Затем поступил в Харьковский театральный институт. После окончания института получил распределение в Симферопольский драматический театр, но уже через два года его приняли в Харьковский театр музыкальной комедии.

В 1962 году в Харькове был главный режиссёр Свердловского ТМК В. А. Курочкин, который пригласил Сытника в свой театр.

Яркий комедийный актёр, мастер каскадного амплуа, в Свердловске он сыграл множество ролей, в том числе: Тони в «Принцессе цирка» и Бони в «Сильве» И. Кальмана, барон Розарио в «Чёрном драконе» Д. Модуньо, Жозеф в «Бородатых мальчиках» Н. Минха, Сен-Бриош в «Весёлой вдове» Ф. Легара, Хиггинс в «Моей прекрасной леди» Ф. Лоу.

Особого мастерства достиг в роли Бабса из «Тётки Чарлея» О. Фельцмана, которую он играл более 10 лет, и в воплощении образа провинциального телеграфиста Ятя из мюзикла Е. Птичкина «Свадьба с генералом».

В 1990 году ушёл из театра, вернувшись в 1992 году, чтобы исполнить роль Озгуда Филдинга III в спектакле «В джазе только девушки». Затем был директором и художественным руководителем Театра оперетты «Волшебное ревю».

Знаток истории моды, Сытник известен как художник по костюмам, сценограф. Создал множество театральных костюмов для своих спектаклей. В качестве художника-постановщика оформил несколько спектаклей в театрах Свердловска. Виртуозный исполнитель романсов.

Скончался 18 апреля 2016 года. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Семья 
Был женат на Алисе Виноградовой, актрисе, с которой много и успешно выступал в дуэте. Сын — Максим.

Почётные звания и награды 
 заслуженный артист РСФСР (1972)
 народный артист РСФСР (1978)
 ордено Почёта (2006)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница о В. Сытнике на сайте Свердловского театра музкомедии
 Впечатления поклонников
 Вечер жестокого романса
 Виктор Сытник и Алиса Виноградова
 Харьковская жизнь Людмилы Гурченко. Воспоминания о Сытнике

Выпускники Харьковского театрального института
Персоналии:Крымский академический театр имени М. Горького
Персоналии:Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии
Похороненные на Широкореченском кладбище